Antonio Ordóñez (1932-1998), matador espagnol ;
 Ebelio Ordóñez (né en 1973), footballeur équatorien ;
 Florian « Bigflo » et Olivio « Oli » Ordonez, groupe de rap français, originaire de Toulouse ;
 Francisco Fernández Ordóñez (1930-1992), homme politique espagnol ;
 Francisco Rivera Ordóñez (né en 1974), matador espagnol ;
 José Antonio Fernández Ordóñez (1933-2000), ingénieur civil espagnol ;
 José Batlle y Ordóñez (1856-1929), homme politique uruguayen ;
 Juan Francisco Ordóñez (né en 1961), guitariste et compositeur dominicain ;
 Karl von Ordonez (1734-1786), violoniste et compositeur autrichien ;
 Lucas Ordoñez (né en 1988), joueur argentin de rink hockey ;
 Lucas Ordóñez (né en 1985), pilote automobile espagnol ;
 Magglio Ordóñez (né en 1974), joueur vénézuélien de baseball
 Rafael Castro Ordóñez (1830-1865), peintre, dessinateur et photographe espagnol :
 Santiago Ordóñez (né en 1997), coureur cycliste colombien.

Voir aussi 

 José Batlle y Ordóñez, une ville d'Uruguay.

Divers 
 Stade David Ordoñez Bardales au Guatemala.

Patronyme hispanique